Het ATP-toernooi van Peking 2016 (met de officiële naam China Open 2016) werd gespeeld van 3 oktober tot en met 9 oktober 2016. Toernooilocatie: de hardcourtbanen van het Olympic Green Tennis Center in de Chinese hoofdstad Peking.

Het enkelspel werd gewonnen door de Brit Andy Murray. Hij versloeg in de finale de BulgaarGrigor Dimitrov met 6-4 en 7-6(2). Het dubbelspel werd gewonnen door het Spaanse koppel Pablo Carreño Busta en Rafael Nadal. Zij versloegen in de finale Jack Sock en Bernard Tomic met 7-6(6), 2-6 en [10-8].

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Externe links 
 
 
 
 

Peking
ATP-toernooi van Peking